Lave – gruppo etnico che vive in Laos, in Cambogia e in Vietnam
 Lave – batteria galleggiante in servizio con la Marine nationale
 Jean Lave – antropologa statunitense 
 Pietro Lavè – calciatore italiano